Pojem mensura (lat., česky míra, měření) může označovat:
 Mensura (hudba) – rozměry hudebních nástrojů
 Mensura (chemie) – odměrná nádoba
 Mensura (šerm) – ritualizovaný druh šermu

Externí odkazy